Jörg Bundschuh ist der Name folgender Personen:

* Jörg Bundschuh (Produzent) (* 1953), deutscher Filmproduzent und Dokumentarfilmer 
 Jörg Bundschuh (Schauspieler) (* 1964), deutscher Schauspieler